Xianshou — рід планерівних хараміїд, відомих з оксфордської стадії юрського періоду, приблизно 160 мільйонів років тому. Два види, X. linglong і X. songae, відомі зі скам'янілостей формації Tiaojishan в провінції Ляонін в Китаї.

Етимологія 
Назва роду походить від китайських xiān (仙), що означає «безсмертний» або «небесна істота», і shòu (獸), що означає «істота» або «звір». Видова назва лінлун походить як від китайського слова, що означає «вишуканий» (玲瓏), так і від назви міста Лінлунта, де було виявлено голотип. X. songae названо на честь колекціонера зразка Руфенга Сонга.

Опис 
Вважається, що X. linglong за життя важив 83 грами. Його можна відрізнити від X. songae і Shenshou за більш гострими горбками і виступами верхніх молярів, а також за більшим розміром. X. songae, за оцінками, важив близько 40 грамів.

Нещодавні дослідження його зразка показали, що він мав патагію та міг ковзати по повітрю.

Примітки 

Роди тварин
Фауна юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2003